Het Engelse woord voor blindzien
Blindsight (roman), een roman uit 1992 van Robin Cook.
Blindsight (film), een documentairefilm uit 2006
Blindsight (sciencefictionroman), een roman uit 2006 van Peter Watts.
Blind Sight een Nederlandse thrashmetal band.